Jiménez (cantão) - na Costa Rica
Jiménez (departamento) - na Argentina
Jiménez (Venezuela)

Desambiguação